Ле-Дё-Виль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Кариньян. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08138.

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к северо-востоку от Парижа, в 100 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 40 км к востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Во время Французской революции коммуна временно носила название Живерси ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 257 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 146 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 111 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 76,0 %, в 1999 году было 63,8 %). Из 111 активных работали 104 человека (58 мужчин и 46 женщин), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 35 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны